Andreas Kōnstantinou (1947-2015) – calciatore cipriota
Andreas Kōnstantinou (1956) – calciatore cipriota
Andreas Kōnstantinou (1980) – calciatore cipriota